Victoria County kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Victoria County (county i Kanada, Nova Scotia), 
 Victoria County, New Brunswick, county,

USA 

 Victoria County, county, Texas, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar